El término vara puede referirse a:

Geografía 
Vara, localidad y municipio situados en Estonia.
Vara, localidad y municipio situados en Suecia.
Río Vara, en la región italiana de Liguria.

Miscelánea 
Vara, antiguo sistema de medida ibérico.
Vara (rama), rama cortada cuya sección es muy sensiblemente menor a su longitud.
Vara (Arecaceae), tallo de ratán y otras palmeras trepadoras, tallos lignificados macizos caracterizados por su elasticidad.
 Pena de las varas, tipo de castigo.
 Vara (Biblia), menciones de este castigo en la Biblia.
 Vara de Aarón, vara llevada por el hermano de Moisés.
 Vara de Moisés, vara llevada por Moisés en el Antiguo Testamento.
 Vara, antigua medida de longitud mesopotámica.
 Bernard Vara, preparador oficial de la marca Porsche.

Siglas 
 VARA, organización pública de radio y televisión de los Países Bajos.